Thimasus Kasdan é um personagem da Marvel Comics, revelado por Steve Ditko, que conta a história de um garoto com poderes da força.

História

Thimasus Kasdan após perder o pai foi levado pela Madame Hidra para ser explorado em poderes, mas ele mostrou uma boa resistência á essas experiências, conseguindo fugir dali junto com outros mutantes modificados, quando voltou a realidade junto com os seus amigos mutantes, foram levados para a casa dos vingadores, e lá foi treinado por Capitão América e os instrutores.

Durante o treinamento, revelou ter uma força incrível, levantando carros somente com uma mão e revelou ter o poder do voo. Segundo o Capitão América, ele pode ser um novo vingador, possivelmente ele saiu da academia quando completou 18 anos, e ter sido morto por um vilão.

Personagens da Marvel Comics